Napoleon steht für:

 Napoleon (Vorname), männlicher Vorname
 Napoleon (Kuchen), russische Backware
 Napoleon (Automarke), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Napoleon (Kartenspiel), ein Stichkartenspiel
 Napoleon: Total War, ein Computerspiel (2010)
 Napoleon XIV (Jerry Samuels; 1938–2023), US-amerikanischer Musikproduzent
 Napoleon Motors Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Napoléon d’or, französische Goldmünze
 Napoleon oder Die hundert Tage, Drama (1831) von Christian Dietrich Grabbe

Filme:
 Napoleon (1927), französischer Spielfilm
 Napoleon (1954), französisch-italienischer Spielfilm
 Napoleon (2002), französische Spielfilmserie
 Napoleon (Scott), unveröffentlichter Spielfilm von Ridley Scott

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Napoleon (Alabama)
 Napoleon (Indiana)
 Napoleon (Kentucky)
 Napoleon (Michigan)
 Napoleon (Mississippi)
 Napoleon (Missouri)
 Napoleon (North Dakota)
 Napoleon (Ohio)

Napoléon bezeichnet folgende Herrscher und Adlige:
 Napoléon I., Napoleon Bonaparte (1769–1821), Kaiser der Franzosen von 1804 bis 1815
 Napoléon II., Napoleon Franz Bonaparte (1811–1832), Sohn von Napoleon I.
 Napoléon III. (1808–1873), Sohn von Louis Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen von 1852 bis 1870
 Napoléon IV., Napoléon Eugène Louis Bonaparte (1856–1879), Sohn von Napoleon III. (vergebliche Proklamation 1874)
 Napoléon V., Napoléon Victor Jérôme Frédéric Bonaparte (1862–1926), Kronprinz
 Napoléon VI., Louis Napoléon (1914–1997), zwischenzeitliches Oberhaupt der Familie Bonaparte
 Napoléon VII., Charles Napoléon (* 1950), derzeitiges Oberhaupt der Familie Bonaparte

Napoleon ist der Familienname folgender Personen:
 Marty Napoleon (1921–2015), US-amerikanischer Jazzpianist und Bandleader
 Phil Napoleon (1901–1990), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Randy Napoleon (* 1977), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Ryan Napoleon (* 1990), australischer Schwimmer
 Teddy Napoleon (1914–1964), US-amerikanischer Jazzpianist

Siehe auch:
 Napoleão
 Napoleonas